Granholmen steht für:

 Granholmen (Kalix), einem Ort in der Gemeinde Kalix (Gemeinde)
 Granholmen (Ekerö), einer Insel im Mälaren
 Granholmen (Möja), einer Insel bei Möja im Stockholmer Schärengarten
 Granholmen (Vaxholm), einer Insel in der Gemeinde Vaxholm im Stockholmer Schärengarten
 Östra Granholmen, früherer Name der Insel Edlunda